Trasibulo – nome proprio di persona italiano maschile
Trasibulo di Mileto (VII secolo a.C.) – tiranno di Mileto
Trasibulo di Siracusa (V secolo a.C.) – tiranno di Gela e Siracusa
Trasibulo di Collito (V-IV secolo a.C.) – politico ateniese
Trasibulo di Atene (o di Stiria; IV secolo a.C.) – politico e militare ateniese
Trasibulo di Elide (III secolo a.C.) – indovino della dinastia degli Iamidi